Jacobsohn ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jacobsohn, jüdischer Jurist, Oberlandesgerichtsrat in Hamm und Opfer des Holocaust, siehe Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Lindenthal
 Dora Eliszabeth Jacobsohn (1908–1983), deutsch-schwedische Medizinerin
 Edith Jacobsohn (geborene Schiffer; 1891–1935), deutsche Übersetzerin und Verlegerin
 Helmuth Jacobsohn (1906–1994), deutscher Ägyptologe
 Hermann Jacobsohn (1879–1933), deutscher Sprachwissenschaftler
 Johannes Jacobsohn (1890–1942), deutscher Chasan
 Kurt Paul Jacobsohn (1904–1991), deutsch-portugiesischer Biochemiker
 Louis Jacobsohn-Lask (1863–1940), deutscher Neurologe pommerscher Herkunft
 Margaret Jacobsohn, namibische Anthropologin, Ethnologin und Naturschützerin
 Paul Jacobsohn (1868–1931), deutscher Mediziner
 Sally Jacobsohn (1876–1942), deutscher Jurist
 Siegfried Jacobsohn (1881–1926), deutscher Journalist und Theaterkritiker
 Willy Jacobsohn (1884–1963), deutscher Chemiker und Manager

Siehe auch:
 Jacobson
 Jacobsson
 Jakobson